Cicogna ima više značenja:
 Cicogna, Arezzo
 Cicogna, Verbano-Cusio-Ossola